Versager bezeichnet: 

 als Schimpfwort einen Minderleister
 einen nicht explodierten Sprengzünder oder eine nicht explodierte Schlagpatrone, siehe Versager (Sprengtechnik)

Siehe auch:

 Versager ohne Zukunft